Descobertensi – abitanti di Descoberto
Descobertensi – abitanti di Santo Antônio do Descoberto